Chlopsis är ett släkte av fiskar. Chlopsis ingår i familjen Chlopsidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ålartade fiskar
Chlopsis